Calenberger Mühle steht für:

 Calenberger Mühle bei Schulenburg, Niedersachsen, siehe Burg Calenberg #Calenberger Mühle
 Calenberger Mühle bei Langensalza bei Bad Langensalza, Thüringen, siehe Kallenbergsmühle